Otto Tschumi ist der Name folgender Personen:

* Otto Tschumi (Prähistoriker) (1878–1960), Schweizer Prähistoriker
 Otto Tschumi (Maler) (1904–1985), Schweizer Maler